Вихерт () — немецкая фамилия, известные носители:

 Вихерт, Александр Вольдемарович (1928—2001) — советский геолог-тектонист, петролог, профессор геологического факультета МГУ.
 Вихерт, Анатолий Михайлович (1918—1999) — советский патологоанатом, профессор, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Вихерт, Михаил Иосифович (1884—1928) — русский нефролог, профессор.
 Вихерт, Эмиль (1861—1928) — немецкий геофизик.
 Вихерт, Эрнст (Ernst Wiechert) (1887—1950) — немецкий писатель и поэт, педагог.
 Вихерт, Эрнст (Ernst Wichert) — немецкий писатель из Восточной Пруссии.

Прочие значения 
 Вихерт — кратер на обратной стороне Луны.